9. Mistrzostwa Europy w Tenisie stołowym osób niepełnosprawnych odbędą się w dniach 3 – 14 czerwca we włoskim mieście Genua. Wszystkie mecze będą odbywać się w hali Vaillant Palace.

Program

Polska

Medale

Mężczyźni

Kategoria Open

Kategorie indywidualne

Kategorie drużynowe

Kobiety

Kategoria Open

Kategorie indywidualne

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisa stołowego
2009 w sporcie
Sport w Genui
2009 we Włoszech